73-й выпуск Вуэльта Испании — шоссейного гранд-тура, который прошёл по дорогам Испании и Андорры с 25 августа по 16 сентября 2018 года. Старт состоялся в Малаге, а финишировала гонка в Мадриде.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт выйшло 176 гонщиков.

Маршрут 
Маршрут был представлен 13 января 2018 года в Эстепоне. Основным отличием от предыдущих лет стало отсутствие на первом этапе командной гонки которую заменили на индивидуальную гонку. В Андорре пройдут 19-й и 20-й этапы.

Первая неделя

Вторая неделя

Третья неделя 
Финальные круги заключительного этапа традиционно пройдут в Мадриде.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Спорт в Испании в 2018 году
Спорт в Андорре в 2018 году
Август 2018 года
Сентябрь 2018 года